Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Abercrombie, d'après le général James Abercrombie :
 , un vaisseau de ligne français de troisième rang de 74 canons, lancé sous le nom d', il est capturé en 1807 et vendu en 1816 ;
 , un monitor de classe Abercrombie, lancé sous le nom de Farragut, renommé par la suite Admiral Farragut, M1 et General Abercrombie, avant d'être renommé HMS Abercrombie avant son lancement en 1915, il est vendu en 1927 ;
 , un monitor de classe Roberts lancé en 1942 et démantelé en 1954.

Nom de bateau de la Royal Navy